Rotgüldensee steht für folgende Seen im Land Salzburg:

 Oberer Rotgüldensee
 Unterer Rotgüldensee